Chiller – videogioco a piattaforme del 1984
Chiller – videogioco sparatutto con pistola ottica del 1986
Chiller – canale televisivo americano
Chiller – apparecchio per raffrescare i locali